Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1959 года прошёл 14-15 февраля 1959 года на стадионе «Бислетт» в Осло (Норвегия). В нём приняли участие 45 спортсменов. На заключительную дистанцию 10000 м были допущены 16 лучших по итогам 3-х дистанций. Чемпионом мира стал представитель Финляндии Юхани Ярвинен.

Результаты 

 * = с падением
 NC = не отобрался на заключительную дистанцию
 NS# = не вышел на старт на дистанции#
 DQ =дисквалифицирован

Ссылки 
 Результаты на сайте Schaatsstatistieken.nl

Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Февраль 1959 года
Международные спортивные соревнования в Осло
Чемпионаты мира в Норвегии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)